Игнатьевское отделение (деревня Новостройка, посёлок Дорожно-эксплуатационного участка)—населённый пункт в Малоярославецком районе Калужской области России, входит в сельское поселение «Село Кудиново».

География 
Расположено у реки Лужа.  Рядом  Дубровка и Игнатьевское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малоярославецкого района